Малополското войводство () e административна единица в Южна Полша. Заема площ от 15 182,79 км2. Административен център и най-голям град е Краков.

История 
Малополското войводство е създадено през 1999 г. след обединението на по-малките войводства – Краков, Тарнов, Нови Сонч и части от Белско-Бяла и Катовице. Името на областта е свързано с традиционното название на региона Малополша, който заедно с други 2 исторически региона – Великополша и Силезия (Śląsk) формира границите на първата средновековна полска държава.

География 
Войводството граничи на север с планините Свети Кръст (Góry Świętokrzyskie), на запад – с Полската Юрска верига (Jura Krakowsko-Częstochowska), а на юг – с Татрите и Бескидите.

Политическите граници включват Словакия на юг и 3 други войводства: Силезкото на запад, Швентокшиското на север и Подкарпатското на изток.

Почти цялото Малополско войводство се намира в долината на река Висла.

Население 
Според данни от полската Централна статистическа служба, към 1 януари 2014 г. населението на войводството възлиза на 3 360 581 души. Гъстотата е 221 души/км2.

Административно деление 
Войводството се дели на 22 окръга (повята), които от своя страна са разделени на 182 общини (гмини).

Бележки